Perro Negro è una serie di piattaforme di perforazione di tipo jack-up operate da Saipem.
 Perro Negro è stato un gruppo musicale.